Kuta Lang Lang (Babul Rahmah), een plaats in Indonesië
Kuta Lang Lang (Bambel), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing